Државна химна Сејшела носи назив „Уједини се, народе Сејшела” ("").

Текст

Спољашње везе 
 Извођење химне Сејшела Koste Seselwa са текстом и информацијама
 Бокално извођење
 Инструментално извођење

Сејшели
Сејшели